Кайманові (Caimaninae) — підродина алігаторових. Одна з двох основних ліній родини алігаторових поряд з Alligatorinae.

Опис 

Сучасна підродина включає в себе три роди, представники яких мешкають у Центральній і Південній Америці. Це маленькі і середні за розмірами представники ряду крокодилів, за винятком чорного каймана (Melanosuchus niger), який може вирости більше 5 м завдовжки і є найбільшим представником родини алігаторових. Найдрібнішим видом підродини є гладколобий кайман Кюв'є (Paleosuchus palpebrosus), який зазвичай виростає лише до 1,2-1,5 м у довжину. Каймани відрізняються від алігаторів,їх близьких (і більш широко відомих) родичів кількома характерними рисами: відсутність кісткової перегородки між ніздрями, вентральна броня складається з кісткових щитків, які перекривають один одного і які сформовані з двох частин об'єднаних "швом". У більшості кайманів зуби також довші і тонші, ніж у алігаторів, що відображає їх перевагу до більш дрібної і рухомої здобичі. Проте, щелепи і зуби чорного каймана краще пристосовані для нападу на великих тварин, ніж щелепи будь-якого іншого алігаторового, а щелепи і зуби широкомордого каймана пристосовані для розгризання твердої їжі.

Відомо також кілька вимерлих форм, у тому числі гігантський міоценовий рід пурусзаврів, представники якого виростали понад 12.5 метрів, і майже настільки ж великий Mourasuchus, який мав плоску і широку морду, схожу на качиний дзьоб.

Класифікація 
 Підродина Caimaninae — Кайманові
 Рід † Centenariosuchus
 Рід † Culebrasuchus
 Рід † Eocaiman
 Рід † Globidentosuchus
 Рід Paleosuchus — Гладколобий кайман
 P. palpebrosus — Гладколобий кайман Кюв'є
 P. trigonatus — Гладколобий кайман Шнайдера
 Рід † Purussaurus — Пурусзавр
 Рід † Mourasuchus
 Рід † Necrosuchus
 Рід † Orthogenysuchus
 Рід † Tsoabichi
 Клада Jacarea
 Рід Caiman — Кайман
 C. yacare — Парагвайський кайман
 C. crocodilus — Крокодиловий кайман
 C. c. apaporiensis
 C. c. fuscus
 † C. lutescens
 † C. venezuelensis
 C. latirostris — Кайман широкорилий
 Рід Melanosuchus — Чорні каймани
 † M. fisheri
 M. niger — Чорний кайман

Філогенія 

Кладограма від Brochu (2011).Кладограма від Hastings et al. (2013).

Примітки 

Алігаторові
Тварини за алфавітом
Підродини плазунів